Summer of Love (L'été de l'amour) désigne un phénomène social qui se produisit l'été 1967 où des milliers de gens se réunirent à San Francisco, contribuant à faire connaître la contre-culture hippie ;

Titres d’œuvres 
 Summer of Love est une chanson du groupe allemand Cascada sorti en 2012 ; 
 Summer of Love est un album de la chanteuse japonaise Kumi Kōda sorti en 2015.

Voir aussi 
 , page d'homonymie
 Summer Love